Atheresthes är ett släkte av fiskar. Atheresthes ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Atheresthes